Безнапорный поток, самотёк (; ) – поток, имеющий место при безнапорном движении – движется без напора, то есть под действием собственного веса, не заполняя весь объём трубы, туннеля. 

При нефтедобыче безнапорный поток — это такой поток, пъезометрическая линия которого сходится со свободной поверхностью потока, то есть расположена ниже верхней границы продуктивного пласта. Безнапорный поток может быть открытым или закрытым.

Характеристики потока

К основным характеристикам  потока относят: 

 площадь поперечного сечения F, м2; 
 смоченный периметр – линия, по которой поперечное сечение потока контактирует со стенками русла, ограничивающего поток, χ, м; 
 гидравлический радиус R = F/ χ, м.

См. также 

 Напорный поток

Литература 
 
 Світлий Ю. Г., Білецький В. С.. Гідравлічний транспорт (монографія). — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. — 436 с. ISBN 978-966-317-038-1

Гидравлика
Трубопроводы
Нефтедобыча